Stanisław Styrczula (ur. 23 kwietnia 1974) – polski skoczek narciarski.

Życiorys 
Zawodnik TS Wisła Zakopane. Mistrz Polski juniorów z 1992 roku oraz brązowy medalista Mistrzostw Polski juniorów z 1991 roku. Jego największym sukcesem było zdobycie brązowego medalu seniorskich Mistrzostw Polski w skokach narciarskich w 1992 roku na dużej skoczni (Wielka Krokiew, Zakopane).

Na arenie międzynarodowej nie odniósł większych sukcesów. Startował głównie w zawodach Pucharu Europy (1991-1993) oraz Pucharu Kontynentalnego (1993-1995). W Pucharze Świata wystąpił w sezonie 1992/1993. biorąc udział w trzech konkursach, rozegranych w grudniu 1992 roku: jednym w Falun oraz dwóch w Sapporo (najlepszy rezultat - 56. miejsce).

Bibliografia 
 
 

Polscy skoczkowie narciarscy
Skoczkowie narciarscy Wisły Zakopane
Urodzeni w 1974